Le mot travail correspond à plusieurs sens :

Économie 
 le travail en tant qu'activité économique ;
 le travail en tant que facteur de production ;
 le travail comme valeur économique.

Physique 
 le travail d'une force en physique.

Médecine 
 le travail de l'accouchement.

Appareil 
 un Travail à ferrer ou travail tout court est un appareil pour immobiliser les grands animaux domestiques, pour les ferrer, les examiner, les soigner.

Arts 
 Travail, un film japonais réalisé par Kentarō Ōtani (2002).

Voir aussi